Kígyós-patak kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Kígyós-patak (Heves), 
 Kígyós-patak (Fejér), vattendrag, 

Robotskapade Ungernförgreningar